Essential Mixes, remix album kanadske pjevačice Avril Lavigne
 Essential Mixes, remix album američkog pjevača Justina Timberlakea
 Essential Mixes, remix album australske pjevačice Kylie Minogue